Il toponimo Remera può riferirsi a diverse località del Ruanda:

Remera – settore del distretto di Gasabo
Remera – settore del distretto di Gatsibo
Remera – settore del distretto di Musanze
Remera – settore del distretto di Ngoma